

Patronyme
 Ivan Silaïev, (1930-2023), est un homme d'État soviétique.
 Alekseï Silaïev, (1984- ), est un sauteur à ski russe.

Homonymie
Homonymie de patronyme